Ollon, commune suisse du canton de Vaud ;
 Villars-sur-Ollon, localité de la commune d'Ollon, station de sports d'hiver suisse ;
 Bénivay-Ollon, commune française du département de la Drôme.